Säters distrikt kan syfta på:

Säters distrikt, Dalarna
Säters distrikt, Västergötland

Se även
Säters församling
Säters socken